Оцу:

 Оцу — центральный город Японии, административный центр префектуры Сига.
 Оцу, Тосио (1893—1958) — японский политический и государственный деятель.
 Оцу, Юки (род. 1990) — японский футболист.